A410, A.410 ou A-410 peut faire référence à :

Autoroutes 
  Autoroute française A410 reliant Villy-le-Pelloux à Scientrier ;
  Autoroute québécoise 410 (A-410), autoroute urbaine à Sherbrooke ;
  Autoroute ontarienne 410 (A-410), reliant Mississauga à Brampton.

Photographie 
 Canon PowerShot A410, un appareil photo numérique de Canon.